Пётр Бажанов:
 Бажанов, Пётр Афанасьевич (1818—1874) — русский священник, основатель и учитель лучшей народной школы в своём уезде.
 Бажанов, Пётр Игнатьевич (1912—1975) — советский государственный деятель, изобретатель, художник, писатель.
 Бажанов, Пётр Николаевич (1851—1913) — художник-копиист, маринист и портретист. Примечания